Tovuz peut désigner :
 le raion de Tovuz en Azerbaïdjan ;
 Tovuz, la capitale de ce raion.